Yellow désigne la couleur jaune dans la langue anglaise.

Musique 

 Yellow Productions
 Yellow est le titre d'une chanson du groupe britannique Coldplay
 Yellow Magic Orchestra, groupe japonais d'electropop
 Red Lorry Yellow Lorry, groupe rock anglais
 The Yellow Shark, album musical de 1992-1993
 Yellow, est le titre d'une réalisation vocaloid réalisé par KZ Livetune

Cinéma 

 
 Yellow est un court-métrage britannique réalisé par Simon Beaufoy et Billie Eltringham en 1996 ;
 Yellow est un film américain réalisé par Chris Chan Lee en 1998 ;
 Yellow Hair, film sud-coréen de 1999, suivi de Yellow Hair 2 ;
 Yellow est un film américano-portoricain réalisé par Alfredo De Villa en 2006 ;
 Yellow est un film américain réalisé par Nick Cassavetes en 2012.

Sport 
 Yellow Jackets de Georgia Tech, club sportif d'Atlanta (football américain)
 Yellow Jackets de Frankford, club sportif américain disparu en 1931
 Yellow Bike Den Helder, ancien nom de Dozy BV Den Helder, club féminin des pays-Bas (basket-ball)
  La Yellow army, terme désignant les supporters de l'ASM Clermont Auvergne

Divers 
 Bande dessinée
 Le Yellow Kid est l'un des premiers personnages de bande dessinée dans les années 1890.
 Yellow est le titre d'une série de mangas yaoi.
 Presse
 Yellow Media, éditeur de presse informatique et de jeux vidéo français.
 Lieu
 Yellow Oval Room, dans la Maison-Blanche
 Informatique
 yum : Yellowdog Updater, Modified, outil de gestion de paquetage logiciel
 L'opération Yellow Bird a permis, après les manifestations de la place Tian'anmen en 1989, l'exfiltration de près de 400 dissidents chinois par la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne.
 Yellow est un terme qui désigne le gène de la drosophile.
 Le Yellow est le nom donné à un lubrifiant, généralement utilisé par les électriciens pour tirer des câbles dans des gaines.
 Yellow Pages Endeavour, bateau à voile, détenteur d'un record de vitesse
 Yellow, câble sous-marin reliant l'Europe à l'Amérique.

Voir aussi 

 
 Yellowwood